Sarpong ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Owusu-Sarpong (* 1949), ghanaischer Diplomat
 Anthony Sarpong (* 1982), ghanaisch-deutscher Koch
 Isaac Sarpong (* 1975), ghanaischer Fußballspieler
 Jeffrey Sarpong (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Peter Kwasi Sarpong (* 1933), ghanaischer Geistlicher, Alterzbischof von Kumasi
 Sam Sarpong (1975–2015), britisches Model und Darsteller